Дави́д Перро́н (; род. 28 мая 1988 года, в Шербруке, Квебек, Канада) — канадский профессиональный хоккеист, выступающий за команду Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз». Обладатель Кубка Стэнли 2019.

Игровая карьера 

Перрон был выбран под общим 26-м номером на драфте НХЛ 2007 года командой «Сент-Луис Блюз». До этого в сезоне 2005–06 он играл в клубе Младшей лиги Квебека «Сен-Жером Пантерз», проведя 51 матч. Затем он провёл отличный сезон в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека за «Льюистон Мэньякс», забив 39 голов и набрав 83 очка в 70 матчах. В том сезоне Давид помог «Мэньякс» приняли участие в Мемориальном кубке, выиграв Президентский кубок QMJHL.

2 октября 2007 года было подтверждено, что Перрон будет начинать сезон в составе «Блюз», после впечатляющего тренировочного лагеря. 3 ноября 2007 года Давид забил свой первый гол в НХЛ в матче против «Чикаго Блэкхокс». Он играл на протяжении всего сезона и 10 ноября 2009 года оформил свой первый хет-трик в матче против «Ванкувер Кэнакс».

Летом 2010 года Перрон подписал двухлетний контракт на сумму $4,3 млн. с «блюзменами». Он забил 5 голов в первых 10 матчах сезона 2010–11. Из-за травмы сезон 2011–12 для Давида получился укороченным, в 57 матчах он набрал 42 очка. 5 июля 2012 года Перрон подписал новый четырёхлетний контракт с «Сент-Луисом» на сумму $15,25 млн. 10 июля 2013 года Перрон и выбор в третьем раунде драфта 2015 года был обменян в «Эдмонтон Ойлерз» на Магнуса Пяяйарви, выбор во втором раунде драфта 2014 года («Сент-Луис» выбрал крайнего форварда Ивана Барбашёва под общим 33-м номером) и выбор в четвёртом раунде драфта 2015 года. В следующем сезоне «нефтяники» обменяли Давида в «Питтсбург Пингвинз» на пик в первом раунде драфта. После неудачного плей-офф в составе «пингвинов» в сезоне 2015-16 был обменян вместе с Адамом Кленденингом в «Анахайм Дакс» на Карла Хагелина. После окончания контракта вернулся в «Сент-Луис», подписав с клубом 2-летний контракт на $7 млн.

10 декабря 2022 года сыграл свой 1000-й матч в регулярных сезонах НХЛ.

Статистика

Клубная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Льюистон Мэйниэкс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ